Jonquières, település Franciaországban, Aude megyében
Jonquières, település Franciaországban, Hérault megyében
Jonquières, település Franciaországban, Oise megyében
Jonquières, település Franciaországban, Tarn megyében
Jonquières, település Franciaországban, Vaucluse megyében
Jonquières-Saint-Vincent, település Franciaországban, Gard megyében